Дискретно-событийное моделирование (, DES) — это вид имитационного моделирования. В дискретно-событийном моделировании функционирование системы представляется как хронологическая последовательность событий. Событие происходит в определенный момент времени и знаменует собой изменение состояния системы.

Компоненты системы дискретно-событийного моделирования. 
Кроме переменных, определяющих состояние системы, и логики, определяющей, что произойдет в ответ на какое-то событие, система дискретно-событийного моделирования содержит следующие компоненты:

Часы 
Основной компонент системы, синхронизирующий изменения системы, т.е. возникновение событий.

Список событий 
Система моделирования поддерживает по крайней мере один список событий моделирования.

Дискретно-событийное моделирование , основанные на мгновенных событиях, имеют только одно текущее событие. В то время как многопоточные системы моделирования и системы моделирования, поддерживающие интервальные события, могут иметь несколько текущих событий. В обоих случаях имеются серьёзные проблемы с синхронизацией между текущими событиями.

Генераторы случайных чисел 
Дискретно-событийные модели делятся на детерминированные и стохастические, в зависимости от того, каким образом генерируются события и основные характеристики очередей: время наступления событий, длительность обслуживания, количество клиентов, поступающих в очередь в единицу времени. Стохастические дискретно-событийные модели отличаются от моделей Монте-Карло наличием часов.

Статистика 
Основные данные, которые собираются в системах дискретно-событийного моделирования:
 Средняя занятость (доступность) ресурсов
 Среднее количество клиентов в очереди
 Среднее время ожидания в очереди

Условие завершения 

Условием завершения могут выступать:
 Возникновение заданного события (например, достижение 10-минутного времени ожидания в очереди)
 Прохождение заданного числа циклов по часам системы моделирования

Реализация 
Системы дискретно-событийного моделирования—это, чаще всего, проблемно-ориентированные языки программирования или библиотеки для высокоуровневых языков. Наиболее известные: Arena, AnyLogic, SIMSCRIPT, SLAM, SIMAN, AweSim, GPSS.

Примечания

Ссылки 
 SimPy—библиотека для дискретно-событийного моделирования на языке Python
 Статья "Дискретно-событийное моделирование в логистике"

Математическое моделирование